Эрнст Йоханнес Вигфорс (; 24 января 1881 — 2 января 1977) — шведский политик и лингвист (диалектолог), в основном известный как видный член Социал-демократической рабочей партии и министр финансов Швеции. Вигфорс стал одним из главных теоретиков пересмотра марксизма шведским социал-демократическим движением, превратив его из революционного в реформистское. Он был вдохновлен и идеологически близок к идеям Фабианского общества и гильдейского социализма, а также вдохновлен такими людьми, как Ричард Генри Тоуни, Леонард Трелони Хобхаус и Джон Аткинсон Гобсон. Он внес свой вклад в свои ранние работы о промышленной демократии и рабочем самоуправлении.

Ранняя жизнь и образование 
Родившийся в городе Хальмстад в Халланде на юго-западе Швеции, Вигфорс с 1899 года учился в Лундском университете и в этот период публиковал работы по политическим вопросам. В 1913 году он защитил докторскую диссертацию по диалекту южного Халланда, в том же году став доцентом скандинавских языков в университете. Он преподавал в гимназии в Лунде () в 1911—1914 годах, а с 1914 года преподавал немецкий и шведский языки в латинской гимназии в Гётеборге.

Политическая карьера 

В 1919 году Вигфорс был избран социал-демократическим членом Первой палаты шведского парламента, представляющим Гётеборг, и стал членом различных комитетов. В 1924 году он был назначен членом третьего кабинета Яльмара Брантинга, а после его отставки в январе 1925 года стал членом кабинета Рикарда Сэндлера. Он был назначен временным министром финансов 24 января 1925 года, когда Фредрик Торссон заболел, и сменил его 8 мая того же года после его смерти. Кабинет Сандлера подал в отставку 7 июня 1926 года.

Он снова стал министром финансов в кабинетах Пера Альбина Ханссона и Таге Эрландера с 1932 по 1949 год.

Вигфорс стал главным политическим оппонентом Гуннара Мюрдаля в связи с валютным кризисом 1947 года. Шведские историки склонны интерпретировать кризис как политический провал Мюрдаля, в то время как историк Орьян Аппельквист утверждает, что именно Вигфорс и Аксель Йорес несут главную ответственность за это политическое фиаско.

Некоторые говорят, что экономическая политика Вигфорса находилась под сильным влиянием Джона Мейнарда Кейнса, но он, возможно, предвосхитил Кейнса, потому что он предложил антициклическую экономическую политику, прежде чем стать министром финансов в 1932 году. Но, пожалуй, правильнее всего утверждать, что его основное экономическое влияние исходило от Кнута Викселля. Он вдохновлял молодых экономистов, таких как Гуннар Мюрдаль и Стокгольмскую школу, которые в то же время работали в том же направлении, что и Кейнс. Джон Кеннет Гэлбрейт пишет, что «было бы более справедливо сказать »Шведская экономическая революция«, чем »кейнсианская революция« в экономике, и что Вигфорс был первым в этой трансформации мышления и практики в отношении экономики».

В своей брошюре «Можем ли мы позволить себе работать?» (), которая, по общему мнению, победила на выборах 1932 года от социал-демократов, высмеял либеральную теорию о том, что сокращение бюджета является правильным средством от экономических спадов. Несмотря на то, что он считается создателем шведской социал-демократической экономики, разногласия с министром социальных дел Густавом Мёллером (который предпочел бы, чтобы налогообложение было более высоким) помешали обоим быть избранными председателем партии и премьер-министром после смерти Ханссона.

Дальнейшая жизнь 
После своей отставки Вигфорс до самой своей смерти продолжал писать и выступать по политическим вопросам и считался одним из самых новаторских и смелых социал-демократических политиков. Он поддерживал антиядерное движение 1950-х годов и способствовал прекращению шведской программы ядерных вооружений в 1962 году.

В массовой культуре 
 В шведском телефильме Fyra dagar som skakade Sverige — Midsommarkrisen 1941 1988 года Вигфорса играет шведский актер Хельге Ског.

Примечания 

Министры финансов Швеции
Родившиеся в Хальмстаде
Депутаты риксдага